Рахманино — название населённых пунктов в России:

 Рахманино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Рахманино — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Рахманино — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.